Das Herrendoppel der Australian Open 2023 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war das australische Doppel Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios. Das Turnier gewann das australische Doppel Rinky Hijikata und Jason Kubler.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizieller Draw
 

Herrendoppel
2023